Esistono più comuni francesi con questo nome

Canchy – Calvados
Canchy – Somme